Universitair Symfonisch Orkest van Leuven
 Utrechts Symfonie Orkest

 Unidentified submerged object (uso), een ongeïdentificeerd voorwerp onder water

 Unión Sindical Obrera, een Spaanse vakbond
 United Service Organizations